Ланско́й — фамилия, имеет женскую форму . Известные носители:

 Ланской, Александр Дмитриевич (1758—1784) — фаворит Екатерины II.
 Ланской, Алексей Павлович (1787—1855) — российский генерал, участник войн против Наполеона.
 Ланской, Андрей Михайлович (1902—1976) — русский художник.
 Ланской, Василий Сергеевич (1754—1831) — российский государственный деятель.
 Ланской, Григорий Николаевич (род. 1972) — российский историк, профессор Российского государственного гуманитарного университета.
 
 Ланской, Иван Иванович (1855—?) — русский художник.
 Ланской, Марк Зосимович (1909—1990) — советский писатель.
 Ланской, Михаил Павлович (1792—1834) — генерал-майор, участник наполеоновских войн.
 Ланской, Николай Павлович (1832-1873) - русский военный, художник, автор портретов родственников и друзей А.С. Пушкина.
 
 Ланской, Пётр Петрович (1799—1877) — российский генерал от кавалерии, 2-й муж Натальи Гончаровой-Пушкиной.
 

 Любимов-Ланской, Евсей Осипович (Гелибтер; 1883—1943) — российский и советский актёр, театральный режиссёр.
 Новиков-Ланской, Андрей Анатольевич (род. 1974) — российский писатель, публицист и поэт, художник, радиоведущий.

См. также 
 Ланское шоссе
 Ланской мост
 Лонской
 Лонский
 Ланских